Spöktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Spöktjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Spöktjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn